Carum curvatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Charles Baron Clarke och H.Wolff. Carum curvatum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
curvatum